

Ганцевичі — місто, Ганцевицький район, Берестейська область.
 Ганцевичі — село, Любашевська сільська рада, Ганцевицький район, Берестейська область.
 Ганцевичі — село, Кам'янецький район, Дмитровицька сільська рада, Берестейська область.
 Ганцевичі — село, Гончаровська сільська рада, Ляховицький район, Берестейська область.
 Ганцевичі — хутір, Жирмунська сільська рада, Воронівський район, Гродненська область.
 Ганцевичі — село, Гончарська сільська рада, Лідський район, Гродненська область.
 Ганцевичі — село, Борисовський район, Іканська сільська рада, Мінська область.
 Ганцевичі — село, Кам'янська сільська рада, Логойський район, Мінська область.
 Ганцевичі — село, Рижковицька сільська рада, Шкловський район, Могильовська область.